Blommersia är ett släkte av groddjur. Blommersia ingår i familjen Mantellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Blommersia